Primeira acusação constitucional contra Sebastián Piñera, apresentada em novembro de 2019.
Segunda acusação constitucional contra Sebastián Piñera, apresentada em outubro de 2021.